Большо́й хохла́тый пингви́н () — вид хохлатых пингвинов. Научное название вида дано в честь британского зоолога Филипа Латли Склейтера.

Описание 
Это средний пингвин длина тела 63—65 см, масса около 4—5 кг. Самки значительно уступают в размерах самцам. Птенцы серовато-бурого окраса сверху белые внизу. Оперение пингвина на спине, крыльях и голове чёрное, подбородок, горло и щёки белые. Два бледно-жёлтых хохолка из перьев тянутся от ноздрей через тёмно-красные глаза вдоль макушки назад. Подросшие птенцы несколько отличаются от взрослых главное отличие — это жёлтый крест на голове меньше размером, чем у взрослых. От других хохлатых пингвинов его отличает способность шевелить своим убором из перьев.

Распространение 
Обитает вблизи Австралии и Новой Зеландии, гнездится на островах Антиподов, Баунти, Кэмпбелл и Окленд. Современная популяция насчитывает порядка 200 000 пар и признана стабильной.

Угрозы 
Популяция большого хохлатого пингвина, согласно МСОП, находится под угрозой. Ученые установили, что за последние 45 лет популяция сократилась почти на половину. Это связано расположением мест гнездования только на определенных островах. Вид занесен в красную книгу по категории «Вымирающие виды».

Примечания

Ссылки 
 Изображение птицы

Пингвинообразные
Птицы Новой Зеландии
Животные, описанные в 1888 году
Таксоны животных, названные в честь людей